Berkeley kan syfta på:

Berkeley, Kalifornien – en stad i Kalifornien i USA
 Berkeley (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Berkeley Cars – en bilfabrik i Biggleswade, Storbritannien
University of California, Berkeley – universitetscampus
Berkeley Open Infrastructure for Network Computing – datorklient som i möjliggör beräkningar över distribuerade informationsnätverk
Berkeley (film) – en amerikansk film från 2005
Berkeley kärnkraftverk – ett brittiskt kärnkraftverk
716 Berkeley – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Berkeley, New South Wales, ort, Wollongong,

Storbritannien 

 Berkeley, Gloucestershire, ort i England,

USA 

 Berkeley, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Berkeley, Illinois, ort, Cook County, 
 Berkeley, Kalifornien, ort, Alameda County,

Se även
 Berkeley County – flera

Se även 

Berkeley Square – flera
Barclay – flera
Barkley – flera
Berkley – flera

Robotskapade Australienförgreningar